Miejscowości w USA:
 Estherville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
Gminy w USA:
 Estherville (ang. Estherville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Estherville (ang. Estherville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
Inne:
 Estherville – meteoryt spadły w 1879 roku w miejscowości Estherville